Marlowe puede hacer referencia a:

 Philip Marlowe, detective privado ficticio creado por Raymond Chandler en sus novelas.
 Marlowe (película), film en banco y negro donde actúa James Garner protagonizando al detective privado Philip Marlowe, y dirigido por Paul Bogart.

 Christopher Marlowe, dramaturgo, poeta, y traductor inglés, del período isabelino.
 Teoría Marlowe, extendidas especulaciones que relacionan a Christopher Marlowe con la obra de William Shakespeare.

 June Marlowe, actriz cinematográfica estadounidense, sobre todo conocida por actuar en seis cortos del serial 'Our Gang', en el papel de la querida maestra 'Miss Crabtree'.

 Hugh Marlowe, actor de teatro, cine, televisión, y radio, de nacionalidad estadounidense.

 Chris Marlowe, jugador voleibol estadounidense, que compitió en los 'Juegos Olímpicos de 1984'.

 Julia Marlowe, actriz nacida en Inglaterra pero nacionalizada estadounidense, conocida por sus interpretaciones de obras de William Shakespeare.

 Lara Marlowe, periodista estadounidense.